Le mot intervalle (du latin intervallum) est employé dans plusieurs domaines :
 En mathématiques, un intervalle est étymologiquement un ensemble compris entre deux valeurs ;
 En physique relativiste, un intervalle d'espace-temps est l'analogue relativiste de la distance ;
 En acoustique, un intervalle est l'écart existant entre deux fréquences exprimées en hertz ;
 En musique, un intervalle est l'écart entre deux hauteurs de son émis simultanément ou successivement. Cette notion est intimement liée à la précédente par sa nature physique.

Voir aussi 
 En sport, l'entraînement par intervalles améliore la performance des athlètes  dans les sports d'endurance ;
 En Volley-ball, une combinaison d'attaque (voir extervalle).